

Localidades 

 Perovo (distrito)
 Estação Perovo

Desambiguações de topônimos